Koningin Emmaschool (Haarlem), een gemeentelijk monument in Haarlem
 Koningin Emmaschool (Oud-Zuilen), een rijksmonument in Oud-Zuilen